Куп УЕФА 1995/96.  је била 25. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 8. августа 1995. и завршило се финалним двомечом одиграним 1. и 15. маја 1996.

Учествовало је 96 клубова из 47 националних савеза.

Била је то прва сезона неког европског такмичења у коме је југословенским клубовима омогућено да учествују после више од три године суспензије због ембарга Уједињених нација, али је једини представник, Црвена звезда, елиминисан већ у квалификацијaмa од швајцарског представника Ксамакса.

Квалификације 
Прве утакмице су игране 8/9. августа, а реванш утакмице 22/23. августа 1995.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 12. до 14. септембра, а реванш утакмице од 26. до 28. септембра 1995.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 17/18. октобра, а реванш утакмице од 31. октобра до 2. новембра 1995.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 21/23. новембра, а реванш утакмице од 5. до 7. децембра 1995.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 5. марта, а реванш утакмице 19. марта 1996.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 2. априла, а реванш утакмице 16. априла 1996.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1995/96.
 Куп победника купова 1995/96.
 Интертото куп 1995.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1995/96. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1995/96. у УЕФА такмичењима